

Sigle
 SFI – Sindacato Ferrovieri Italiano
 SFI – Società Filosofica Italiana
 SFI – Software Freedom International – organizzazione no-profit statunitense che coordina i Software Freedom Day
 SFI – Strade Ferrate Italiane
 SFI – Sustainable Forestry Initiative – ente certificatore della qualità del legname

Codici 
 SFI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Safi (Marocco)

Religione 
 S.F.I. – Suore Francescane Immacolatine